Huwelijksaanzoek, voorstel tot het aangaan van een huwelijk, gedaan door de ene partner aan de ander
 Het aanzoek (Tsjechov), eenakter van Anton Tsjechov
 Het aanzoek (hoorspel), hoorspel van Hannes Meinkema
 Aanzoek zonder ringen, single van de Nederlandse band BLØF